PASKAL è un film d'azione di Adrian Teh del 2018.

Trama 
Un ufficiale dei Pasukan Khas Laut che combatte la criminalità nei mari della Malesia e nel mondo.

Produzione

Accoglienza

Collegamenti esterni 
 

Film d'azione